Die Liste der Präsidenten des Ständerats listet sämtliche 200 Ständeratspräsidenten seit 1848 auf. Der Ständeratspräsident leitet die Sitzungen des Ständerats.

Präsidenten des Ständerates der Schweizerischen Eidgenossenschaft seit 1848

Statistik

Ständeratspräsidenten nach Kantonen

Siehe auch 
 Liste der Präsidenten des Nationalrats (Schweiz)
 Nationalratspräsident (Schweiz)

Weblinks 
 Chronologie der Präsidentinnen und Präsidenten sowie den Vizepräsidentinnen und -präsidenten des Ständerates
 Faktenblatt Ständeratspräsident/in (PDF; 675 kB)

Einzelnachweise 

!Prasidenten